La ayuda es un tipo de conducta prosocial en favor de una persona o personas, como el altruismo y la cooperación.

Ayuda también puede referirse a:

 Ayuda exterior, la ofrecida por los países desarrollados a otros países con inferior nivel económico;
 Ayuda humanitaria, la destinada a las poblaciones que han sufrido una crisis humanitaria; 
 Ayuda mutua, uno de los principales enunciados del anarquismo;
 Ayuda oficial al desarrollo, los desembolsos netos de créditos y donaciones realizados según los críterios de la OCDE;
 Ayuda técnica, productos que permiten realizar determinadas acciones en una situación determinada (tecnologías de apoyo);
 Ayuda visual para la navegación, en aviación son el conjunto de instalaciones visuales, destinadas al guiado de una aeronave.
 Ayuda en línea, la que reciben los usuarios de un sistema, a través de escritos de ayuda, respuestas a preguntas frecuentes, diccionarios terminológicos, etc.
 Ayuda divina, concepto componente de la mayoría de las religiones.

 Río Ayuda, un río español afluente del Zadorra.

Enlaces externos